Необыкновенная охота () — советская короткометражная драма 1974 года производства киностудии Азербайджанфильм.

Синопсис 
Фильм рассказывает о вопросах охраны природы и возвращение интеллигенции из города в деревню. Данный фильм — дипломная работа режиссёра-постановщика Абдула Махмудова.

Создатели фильма

В ролях 
 Расим Балаев — учитель
 Мамедрза Шейхзаманов — деревенский аксакал
 Нурия Ахмедова — студентка
 Ирада Кулиева — девушка

Административная группа 
 автор сценария: Октай Оруджов
 режиссёр-постановщик: Абдул Махмудов
 оператор-постановщик: Фикрет Аскеров
 художник-постановщик: Фикрет Ахадов
 композитор: Эмин Сабитоглу
 звукооператор: Владимир Савин
 помощник режиссёра: Юсиф Ализаде

Ссылки 
 Подробная информация.

Короткометражные фильмы СССР 1976 года
Короткометражные фильмы студии «Азербайджанфильм»
Фильмы-драмы СССР
Фильмы на азербайджанском языке
Фильмы Абдула Махмудова